Osoby o tym nazwisku:
 Jackie McKernan – brytyjska lekkoatletka
 John Rettie McKernan Jr. – amerykański polityk i prawnik